Уерта ел Кортихо има више значења:

 Уерта ел Кортихо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Уерта ел Кортихо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику